Stati Uniti d'America
 Reedsville – census-designated place della Contea di Mifflin, Pennsylvania
 Reedsville – città della Contea di Preston, Virginia Occidentale
 Reedsville – villaggio della Contea di Manitowoc, Wisconsin